Formuła Renault 3.5 Sezon 2010 – szósty sezon w historii tej serii. Zmagania rozpoczęły się 17 kwietnia na hiszpańskim torze Motorland Aragon, natomiast zakończyły 10 października na Circuit de Catalunya, również w Hiszpanii. Mistrzem serii wśród kierowców został Rosjanin Michaił Aloszyn, a wśród zespołów - francuska ekipa Tech 1 Racing.

Lista startowa 
R = debiutant

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2010 został zatwierdzony 25 października 2010 roku. Na torze Circuit de Monaco w Monte Carlo seria towarzyszyła Formule 1. Pozostałe wyścigi zostały zorganizowane osobno wraz z innymi wyścigami World Series by Renault.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)

Uwagi:
 † - nie ukończył, ale przejechał 90% wyścigu. 
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Sezony Formuły Renault 3.5
2010 w sportach motorowych